La sintaxis, en lingüística, es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y grupos de palabras para formar significados.

El término también puede referirse a:
 Sintaxis, en informática, el conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación (véase Error de sintaxis);
 Sintaxis, en lógica, el conjunto de reglas utilizadas para construir o transformar los elementos de un lenguaje;
 Sintaxis del espacio, en planificación urbana, el estudio de las configuraciones espaciales de las ciudades.